Гарисон има више значења:
 Гарисон (Кентаки)
 Гарисон (Мериленд)
 Гарисон (Монтана)
 Гарисон (Ајова)
 Гарисон (Тексас)
 Гарисон (Минесота)
 Гарисон (Небраска)
 Гарисон (Северна Дакота)